Esistono più comuni francesi con questo nome

Montainville – Eure-et-Loir
Montainville – Yvelines